Divizia A (1983/1984) – 66. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Marcel Coras, który w barwach klubu Sportul Studenţesc Bukareszt strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 

1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii